Angelo d'Anna de Sommariva (?-1428), cardinal italien.
 Chiara D'Anna, actrice et directrice de théâtre italienne.
 Claude d'Anna (né en 1945), réalisateur français.
  (1929-2008), latiniste italien.
  (né en 1972), réalisateur américain.
 Vito d'Anna (1718-1769), peintre italien.